Trapez kan hentyde til flere artikler:
 Trapez (matematik) – en geometrisk figur.
 Trapez (gymnastikredskab) – et gymnastikredskab.
 Trapezjolle - en jolle konstrueret af Paul Elvstrøm. 
 Trapez  (sejlsport) –